Zum Goldenen Löwen bezeichnet folgende

Gasthöfe:
 Gasthaus Zum goldenen Löwen (Bad Neustadt an der Saale), ehemaliges Gasthaus in Bad Neustadt an der Saale
 Gasthof Zum Goldenen Löwen (Bennungen), Sachsen-Anhalt
 Gasthof Zum goldenen Löwen (Brandenburg an der Havel), Gasthof in Brandenburg an der Havel
 Gaststätte Zum goldenen Löwen (Calvörde), historische Gaststätte in Calvörde
 Gasthof Zum Goldenen Löwen (Dresden), Gasthof in Dresden
 Gasthof zum Goldenen Löwen, ehemaliger Gasthof in Eisenach
 Gasthof Zum Goldenen Löwen, ehemaliger Gasthof in Frankfurt am Main
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Freital), Gasthof in Freital
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Gaibach), Gasthof in Gaibach
 Gasthof Zum Goldenen Löwen (Hall in Tirol), ehemaliger Gasthof in Hall in Tirol
 Zum Goldenen Löwen (Halle (Saale)), ehemaliger Gasthof in Halle (Saale)
 Gasthof Goldener Löwe (Hedersleben)
 Gastwirtschaft zum goldenen Löwen (Heidelberg), Lokal auf dem Heumarkt in der Heidelberger Altstadt
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Kastl), Gasthof in Kastl (Lauterachtal)
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Kitzingen), Gasthof in Kitzingen
 Gasthof zum goldenen Löwen (Kötschach-Mauthen), Gasthof in Kötschach-Mauthen
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Landshut), Gasthof in Landshut
 Gasthof Zum goldenen Löwen (Magdeburg), Gasthof in Magdeburg
 Gasthof Zum goldenen Löwen (Marktleugast), ehemaliger Gasthof in Marktleugast
 Gasthaus zum Goldenen Löwen (Marktrodach), Gasthaus in Marktrodach
 Zum Goldenen Löwen (Memmingen), Weinhaus in Memmingen
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Montan), Gasthof in Montan
 Gasthof Zum Goldenen Löwen (Nabburg), Gasthof in Nabburg
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Oettingen in Bayern), Gasthof in Oettingen in Bayern
 Zum goldenen Löwen (Querfurt)
 Gasthaus zum Goldenen Löwen (Rattelsdorf), Gasthaus in Rattelsdorf
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Remlingen), Gasthof in Remlingen
 Gasthaus zum goldenen Löwen (Salzburg), ehemaliges Gasthaus in Salzburg
 Gasthof zum Goldenen Löwen (Sonnefeld), Gasthof in Sonnefeld
 Gasthof Zum goldenen Löwen (St. Pölten), ehemaliger Gasthof in St. Pölten
 Restaurant Goldener Löwe (Stralsund), Gaststätte in Stralsund
 Gasthof Zum Goldenen Löwen (Sulzfeld am Main), Gasthof in Sulzfeld am Main
 Gasthof Zum goldenen Löwen (Waidhofen an der Ybbs), ehemaliger Gasthof in Waidhofen an der Ybbs

Apotheken:
 Haus zum Goldenen Leuen, Apothekermuseum in Diessenhofen, Schweiz
 Apotheke Zum Goldenen Löwen (St. Pölten), Apotheke in St. Pölten
Siehe auch:
 Gasthof zum Löwen
 Zum Löwen
 Goldener Löwe (Begriffsklärung)